Марк Джордан (; род. 29 июня 1969, Лос-Анджелес, Калифорния, США), более известный как DJ Пух ()
— американский музыкальный продюсер, рэпер, сценарист, актёр, режиссёр и актёр озвучивания.

Биография 
Наиболее известен ролью Реда в своём первом фильме «Пятница». DJ Пух написал сценарий к фильму вместе с Ice Cube и помог с разработкой персонажей.

В качестве продюсера и инженера по микшированию Пух выпустил альбомы для Ice Cube, Del tha Funkee Homosapien, LL Cool J, Yo-Yo, Tha Dogg Pound, King Tee и многих других. В 1996 году Пух представил основную часть второго альбома Snoop Dogg Tha Doggfather, который стал дважды платиновым. Пух сыграл всех трёх персонажей «Мак» в клипе Ice Cube на песню «Who’s the Mack?» с альбома AmeriKKKa’s Most Wanted.

Он также написал, спродюсировал и срежиссировал фильмы, такие как «Третья отсидка», «Мойка» и «Дом рассады».

DJ Пух был сопродюсером и сценаристом видеоигры Grand Theft Auto: San Andreas и креативным консультантом Grand Theft Auto V а также соавтором онлайн-версии, и ди-джеем на радиостанции игры West Coast Classics.

Пух озвучил 3 эпизода мультсериала «Гетто».

Дискография 
 1997 — Bad Newz Travels Fast

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 DJ Pooh на сайте Myspace

Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1969 году
Сценаристы США
Кинопродюсеры США
Джи-фанк-исполнители